Earley steht für:
 Earley, Ort in Berkshire, Vereinigtes Königreich

Earley ist der Familienname folgender Personen: 
 Charity Adams Earley (1918–2002), US-amerikanische Offizierin
 Dermot Earley (1948–2010), irischer Gaelic Football-Spieler und Generalstabschef der Irischen Armee
 Julie Ann Emery, US-amerikanische Schauspielerin
 Kevin Earley, US-amerikanischer Sänger und Theaterschauspieler
 Martin Earley (* 1962), irischer Radrennfahrer
 Tony Earley (* 1961/62), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Earley-Algorithmus
 Early